Parksville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parksville (Georgia)
 Parksville (Kentucky)
 Parksville (New York)
 Parksville (South Carolina)
 Parksville (Tennessee)

in Kanada:
 Parksville (British Columbia)

Siehe auch:
 Parkville